Ingenuus ist der Name oder das Cognomen folgender Personen:

 Ingenuus († 260), wahrscheinlich römischer Statthalter in der Provinz Unterpannonien und Usurpator gegen Kaiser Gallienus 
 Lucius Clodius Ingenuus, römischer Offizier der Kaiserzeit
 Lucius Sempronius Ingenuus, römischer Statthalter (164)